Awaken – brano degli Yes
Awaken – album di Natalie Grant
Awaken – album degli NCT 127